Куп Словачке у фудбалу (), или само Словачки куп је најважније фудбалско куп такмичење у Словачкој.

Такмичење се одржава од 1961. године. До 1993., односно до распада Чехословачке победник овог купа се у састајао са победником Чешког купа у финалу Купа Чехословачке. Победник овог купа је играо у Купу победника купова

Од 1993. освајач купа постаје учесник УЕФА Купа. Први освајач купа од осамостаљења Словачке био је ФК Слован Братислава. 

Најтрофејнији клуб у овом такмичењу је ФК Слован Братислава који је освојио седам трофеја: 1994, 1997, 1999, 2010, 2011, 2013. и 2017.

Освајачи купа (од 1993.)

Број титула по клубовима (од 1993.)

Спољашње везе 
 Сајт о Словачком фудбалу

С
Фудбал у Словачкој